Název Heroltice má více sídel:
 Heroltice – obec v okrese Brno-venkov, katastrální území Heroltice u Tišnova
 Hoštice-Heroltice – obec v okrese Vyškov
 Heroltice (Hoštice-Heroltice) – část obce Hoštice-Heroltice v okrese Vyškov, katastrální území Heroltice
 Heroltice (Jihlava) – část města Jihlava v okrese Jihlava, katastrální území Heroltice u Jihlavy
 Heroltice (Štíty) – část města Štíty v okrese Šumperk, katastrální území Heroltice u Štítů